«Исчезнувшие из Сент-Ажиля» — роман Пьера Вери
 «Исчезнувшие из Сент-Ажиля» — фильм режиссёра Кристиана-Жака (Франция, 1938)
 «Исчезнувшие из Сент-Ажиля» — фильм режиссёра Жана-Луи Бенуа (Франция, 1990)